Mizuho ist der Name:

 mehrerer japanischer Städte:
 Mizuho (Gifu)
 Mizuho (Tokio)
 Mizuho (Kyoto)
 Mizuho (Shimane)
 Mizuho (Nagasaki)

 eines japanischen Unternehmens: Mizuho Financial Group
 einer Arktis-Station: Mizuho (Station)
 eines Asteroiden: (2090) Mizuho
 Mizuhō (Schiff, 1938), ein Seeflugzeugträgers der Kaiserlich Japanischen Marine
 Mizuho (Schiff, 1985) (2019 umbenannt in Fusō), ein Patrouillenschiff der japanischen Küstenwache
 Mizuho (Schiff, 2018), ein Patrouillenschiff der japanischen Küstenwache

Sonstiges:
 Mizuho-Plateau, Hochebene im Königin-Maud-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Mitsuo